

Persone 
 Santa Maddalena di Canossa – nobile e religiosa italiana
 Santa Maddalena di Nagasaki – religiosa giapponese
 Santa Maddalena Sofia Barat – religiosa francese 
 Santa Maria Maddalena – discepola di Gesù

Vini 
 Alto Adige Santa Maddalena – vino
 Alto Adige Santa Maddalena classico – vino
 Santa Maddalena – vino
 Santa Maddalena classico – vino

Altro 
Santa Maddalena frazione di Funes in provincia di Bolzano

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena
 Santa Magdalena